Доріан Грей — головний персонаж роману Оскара Уайльда «Портрет Доріана Грея».

Фільми 

 Доріан Грей (фільм) — художній фільм 2009 року режисера Олівера Паркера.
 Доріан Грей. Диявольський портрет — англійський трилер режисера Аллана Голдштайна 2004 року.

 «Портрет Доріана Грея» — назва фільмів, знятих на основі або за мотивам роману Оскара Уайльда «Портрет Доріана Грея»
 Портрет Доріана Грея (фільм, 1915) — фільм режисера Всеволода Мейєрхольда
 Портрет Доріана Грея (фільм, 1917) — фільм режисера Ріхарда Освальда
 Портрет Доріана Грея (фільм, 1918) — фільм режисера Альфреда Дееші
 Портрет Доріана Грея (фільм, 1945) — фільм режисера Альберта Левіна
 Портрет Доріана Грея (фільм, 1968) — фильм-вистава режисерів Віктора Турбіна та Надії Марусалової
 Портрет Доріана Грея (фільм, 1970) — фільм режисера Массімо Далламано
 Портрет Доріана Грея (фільм, 2005) — фільм режисера Девіда Розенбаума

 Гріхи Доріан Грей — фільм 1983 року режисера Тоні Мейлема